Amadou Ciss (né en 1999), footballeur sénégalais ;
Khadija Ciss (née en 1983), nageuse sénégalaise ;
Mansour Ciss (né en 1957), artiste plasticien sénégalais ;
Rosalie-Marie Ciss (née en 1980), joueuse de basket-ball française ;
Pathé Ciss (né en 1994), footballeur sénégalais ;
Saliou Ciss (né en 1989), footballeur sénégalais, frère du précédent.

Voir aussi